Значения термина «Мост» в электротехнике.
 Диодный мост — электрическая схема, предназначенная для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий.
 Измерительный мост (мост Уитстона) — схема для измерения сопротивления:
 Мост Кельвина (мост Томсона);
 Мост Максвелла
 Мост Шеринга
 Мост Вина
 Мост Овена
 Мост Хея
 Схемы для определения мест повреждения в электрических сетях:
 Мост Купфмюллера
 Мост Муррея
 Мост Варлея
 Мост Хилборна—Графа
 Резонансный мост